De Rally van Nieuw-Zeeland 1986, formeel 17th AWA Clarion Rally of New Zealand, was de 17e editie van de rally van Nieuw-Zeeland en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1986. Het was de 154e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Auckland.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Nieuw
Rally van Nieuw-Zeeland
Sportevenement in Auckland